Kücken bezeichnet:
 die österreichische Schreibweise für Küken

 Friedrich Wilhelm Kücken (1810–1882), deutscher Musiker und Komponist
 Hans-Albrecht Kücken (1943–2008), deutscher wissenschaftlicher Herausgeber (vgl. Klaus Heinrich)

Siehe auch:
 Kück